Essigklinge – abgeleitet vom Grundwort Klinge ‚kleines Kerbtal‘ – heißen folgende Bachtäler in Baden-Württemberg:

 Essigklinge (Eiderbach), linker Zufluss des Eiderbachs (zum Mars- oder Morsbach) bei der Linkenmühle, Stadtteil Ripperg, Walldürn, Neckar-Odenwald-Kreis
 Essigklinge (Elsenz), linkes Bachtal zur Elsenz bei Am Krähenberg, Stadtteil Hoffenheim, Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis
 Essigklinge (Seckach), linkes Bachtal zur Seckach (zur Jagst) in Adelsheim, Neckar-Odenwald-Kreis